Турско́е () — деревня в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Велемичского сельсовета. Расположена в 40 км от Столина, в 285 км от Бреста, в 30 км от железнодорожной станции Видибор. Население — 283 человека (2019).

История 
C июля 1941 года по июль 1944 года была оккупирована немецко-фашистскими войсками. После войны в составе колхоза «За Родину».

Население 
Население деревни на 2019 год составляло 283 человека.

Инфраструктура 
Работали клуб, магазин.

Достопримечательности 
 Обелиск (1975)

Зарубинецкая культура 
В деревне находится могильник-1 («Велемичи») — археологический памятник Зарубинецкой культуры. Могильник-2 расположен возле деревни. Археологические исследования проводили в 1953-57-х годах Кухаренко и в 1964-м году Каспарова, в ходе которых были найдены: глиняная посуда, украшения, железные ножи, точильные бруски. Содержимое раскопок хранится в Историческом музее, в Брестском областном краеведческом музее, в Эрмитаже, в музее Белорусского Полесья.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Столинского района